Chapelon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1955-), flûtiste suédois ;
 André Chapelon, ingénieur et concepteur de locomotive à vapeur français qui a laissé son patronyme à la locomotive Pacific Chapelon Nord ;
 Françoise Clavel-Chapelon, chercheuse française en santé publique ;
 Jacques Chapelon, mathématicien français et professeur à l'École polytechnique.

Toponyme 
 Chapelon, commune française du département du Loiret ;

Odonyme 
 Place Chapelon, place de la ville française de Saint-Étienne dans le département de la Loire.

Références 

Patronyme français